Harper-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Harper-Gletscher (Alaska)
 Harper-Gletscher (Antarktika)